GTU est un sigle qui peut désigner :
 Graduate Theological Union, un consortium de neuf séminaires indépendants, d'écoles de théologie et de centres de programme situés en Californie ;
 Georgian Technical University nom anglais de l'Université technique géorgienne, la principale et la plus grande université technique de Géorgie.